Amman guvernement () är ett av Jordaniens tolv guvernement (muhafazah).  Den administrativa huvudorten är Amman. Guvernementet gränsar mot guvernementen Balqa, Madaba, Karak och Ma'an samt Saudiarabien.

Guvernementet har 1 942 066 invånare och en yta på 8 231 km², inom guvernementet ligger de historiska ökenslotten Qasr Kharana, Qasr Mushatta, Qasr Muwaqqar, Qasr Qastal och Qasr Tuba.

Administrativ indelning 
Guvernementet är indelat i sju administrativa enheter (Nahia):  
 Amman
 Al-Jiza
 Al-Mwwqqar
 Na'oor
 Sahab
 Um al-Basatin
 Wadi al-Sayr

Källor

Externa länkar 
 Statoids - Jordanien 

 

Jordaniens geografi